Scanner puede referirse a:

Scanner Access Now Easy, interfaz de programación de aplicaciones;
ScannerFM, emisora de radio española;
Scanner Omega, receptor de radio multibanda en FM;
Scanners, película canadiense de 1981;
Scanner Cop, película canadiense de 1994;
Scanners: The Showdown, su secuela;